Wilhelm Tell je

 Wilhelm Tell, švicarski nacionalni junak
 Wilhelm Tell (drama), drama Friedricha Schillera
 Guillaume Tell, opera Gioacchina Rossinija